Santa Eulària des Riu o Santa Eulària del Riu, municipi i vila de l'illa d'Eivissa.
 Penya Esportiva Santa Eulària, equip de futbol eivissenc que juga a la Tercera Divisió.
 Riu de Santa Eulària, riu al nord d'Eivissa.
 Platja de Santa Eulària, platja del municipi de Santa Eulària a l'illa d'Eivissa.
 Església de Santa Eulària de Palma, església de Palma a l'illa de Mallorca.